Marowijne, rivier in Suriname en Frans Guyana
 Maroni, achternaam
 Cristoforo Maroni, Italiaans bisschop (rond 1400)
 Giancarlo Maroni, Italiaans architect (1893-1952)
 Roberto Maroni, Italiaans politicus (1955-2022)
 Maroni (Cyprus), dorp in Cyprus